Pesca
Ou ainda:
Os Pescadores
Gato-pescador
Peixe-pescador

Localidades

Pescador (Minas Gerais)

Ilhas Pescadores

Desambiguação